Neossos är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Neossos i familjen myllflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Chiropteromyzidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Myllflugor
Neossos